Henning Petersen kan syfta på bland andra:

* Henning Petersen (1877–1946), dansk botaniker
 Henning Petersen (född 1939), dansk cyklist
 Henning Vikesdal Petersen (född 1989), norsk fotbollsspelare